University – termine in lingua inglese per Università
University – CDP della contea di Hillsborough, in Florida
University – CDP della contea di Orange, in Florida
University – CDP della contea di Lafayette, nel Mississippi
University – album discografico dei Throwing Muses del 1995
Il gladiatore (University) – episodio de I Soprano del 2001 
The Sims 2: University – expansion pack del videogioco The Sims 2